Коњух планином може бити:

 Коњух планином (филм), филм Фадила Хаџића из 1966.
 Коњух планином (народна песма), народна песма
 Коњух планином (Азра), песма групе Азра са албума Анали (1995)